Dolomit denumire dată în amintirea geologului francez „Deodat de Dolomieu” (1750 - 1801) poate însemna:
Dolomit (mineral)
Dolomit (rocă), rocă sedimentară alcătuită 90% din mineralul Dolomit (mineral)
Dolomiți, masiv muntos din rocă dolomitică, situat in sudul și nordul Alpilor calcaroși